L'US Open masculin 2016 est l'édition 2016 de l'US Open qui se déroule au  à Philadelphie du 8 au . Mohamed El Shorbagy gagne son  US Open, en battant Nick Matthew en finale.

Dotation et points 
En 2016, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 US Open
 US Open féminin 2016
 Saison 2016-2017 de la PSA

Masculin 2016
Sport en Pennsylvanie en 2016
Sport aux États-Unis en octobre 2016
PSA World Series 2016